Kodat ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kodat (1943–2012), österreichischer Fußballspieler
 Toby Kodat (* 2003), US-amerikanischer Tennisspieler